Campos Altos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campos Altos (ort), Minas Gerais, 
 Campos Altos (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar